ТЧМ — многозначная аббревиатура:
 ТЧМ — машинист тяговой части, поездной машинист
 ТЧМ — «Тулачермет»

См. также 
  — аббревиатура латиницей